Meltdown — серия комиксов издательства Image Comics.
 Meltdown — мини-альбом Pitbull.
 Meltdown — третий студийный альбом американского гитариста Винни Мура.
 «Meltdown» — песня Stromae, Lorde и Enter Shikari .
 Meltdown — аппаратная уязвимость, обнаруженная в ряде микропроцессоров архитектуры x86/x86_64.